Beloit ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beloit (Alabama), im Dallas County
 Beloit (Georgia), im Lee County
 Beloit (Iowa), im Lyon County
 Beloit (Kansas), im Mitchell County
 Beloit (Ohio), im Mahoning County
 Beloit (Wisconsin), im Rock County
 Beloit (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 South Beloit, Illinois

Sonstiges:
 Beloit Mine, Mine im Hidalgo County, New Mexico
 Beloit Corp., ehemalige US-amerikanische Maschinenbaufirma